Die Veikkausliiga 2009 war die 20. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 79. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 18. April und endete am 17. Oktober 2009.

Erster und damit zum 22. Mal in der Vereinsgeschichte finnischer Meister wurde HJK Helsinki, Titelverteidiger Inter Turku beendete die Saison auf Platz 5. Als Tabellenletzter stieg Rovaniemi PS in die Ykkönen ab, der Vorletzte JJK Jyväskylä sicherte sich den Klassenerhalt in der Relegation.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation spielten am 21. und 25. Oktober 2008 der Tabellendreizehnte der Veikkausliiga und der Tabellenzweite der Ykkönen um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Veikkausliiga.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Finland 2009 RSSSF
 Championship 2009 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2009
2009